Felipe Antonio de Borbón (Portici, Nápoles, 13 de junio de 1747 – Portici, Nápoles, 19 de septiembre de 1777) Infante de España y duque de Calabria. Fue apartado de la sucesión por minusvalía mental.

Primeros años
Nació en la Reggia di Portici (Palacio de Portici) en el Reino de Nápoles, era el sexto hijo del rey Carlos III de España, entonces rey de Nápoles y Sicilia, y de su esposa, la princesa María Amalia de Sajonia. Su nacimiento fue un acontecimiento alegre pues su madre ya tenía cinco infantas, tres de las cuales habían muerto en la infancia. El Príncipe fue bautizado con los nombres: Felipe Antonio Jenaro Pascual Francisco de Paula. Su abuelo, Felipe V de España en cuyo honor fue nombrado, había muerto un año antes de que él naciera el 9 de julio de 1746. Los padrinos del niño fueron el Rey de España Fernando VI y su esposa Bárbara de Braganza. Se le dio el título de duque de Calabria, un título que se creó en el momento de que era heredero del reino de Nápoles.

Aunque nació bien, pronto se hizo evidente que no gozaba de buena salud, ya que sufría de ataques epilépticos. Cuando creció se confirmó que no era un niño normal. Su rostro era una peculiar prueba de su deficiencia. De acuerdo con un observador del príncipe sufría de "una gran pesadez de cabeza, lo que lo ponía triste y de mal humor".

En 1754, el embajador de Cerdeña informó que "el príncipe real no parecía gozar de buena salud" y agregó que "hay algo en sus ojos que no armoniza con el resto de sus características".

Muerte
En septiembre de 1777, el Infante Felipe contrajo la viruela. El rey y su esposa por temor al contagio se fueron a Caserta. Felipe murió en el palacio de Portici, en Nápoles a la edad de 30 años. Fue enterrado en el complejo de la basílica de Santa Chiara en Nápoles.

Genealogía

Referencias
 
 

Personas con epilepsia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España por nacimiento
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Nacidos en Portici
Fallecidos en Portici